НефАЗ-5299 - російський автобус великого класу, вироблений Нефтекамським автомобільним заводом. Виготовляється з 2000 року. Це одна з наймасовіших моделей міського автобуса в сучасній Росії. За 15 років виробництва було виготовлено понад 10 000 примірників.

Модификації 
Під маркою НефАЗ-5299 представлено ціле сімейство автобусів великої місткості виробництва Нефтекамського автомобільного заводу. Існують міські, приміські та міжміські модифікації даних автобусів, з різним пристроєм пасажирського салону, висотою підлоги, типами двигуна, КПП і іншим.

Міста використання 
Основні міські оператори: міста Башкортостан і Татарстан, Кузбас, а також Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Самара, Сиктивкар (близько 40 автомобілів), Новосибірськ, Омськ, Челябінськ, Копейськ та інші міста. Приміські та міжміські автобуси використовуються для регіонального зв'язку, а також для індивідуального транспорту в зазначених містах, а також у Магнітогорську. Троллейбуси діють в Уфі, Стерлітамаку.

Автобуси НефАЗ